Putney (Geòrgia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Putney (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Putney (Londres), barri de Londres, al districte de Wandsworth.